Шача — топоним в России.

Населённые пункты 
 Шача — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Шача — село в Бондарском районе Тамбовской области.

Реки 
 Шача — река в Ивановской и Костромской областях, приток Волги.
 Шача — река в Костромской области, приток Костромы.
 Шача — река в Ивановской и Костромской областях, приток Мезы.
 Шача — река в Костромской области, приток Нёмды.
 Шача — река в Ивановской области, приток Нодоги.
 Шача — река в Костромской области, верхний приток Ноли.
 Шача — река в Костромской области, нижний приток Ноли.
 Шача — река в Архангельской области, приток Уфтюги.
 Шача — река в Рязанской области, приток Цны.
 Нежилая Шача и Жилая Шача — реки в Костромской области, притоки Костромы.